Powstanie Miao (1735–1736)
 Powstanie Miao (1795–1806)